Si dans tes bras est un tango de 1934 chanté par Germaine Béria  avec une musique de Roger Dufas et des paroles de Jertal

Notes et références 

Chanson française